Geräuschsensor bezeichnet:
 Klatschschalter
 Glasbruchmelder in Alarmanlagen
 Körperschallmelder für Alarmanlagen
 Zubehör in der Bastelelektronik, siehe z. B. Lego Mindstorms NXT